Yuca o yucca puede hacer referencia a:

 Cualquier especie del género Yucca;
 Manihot esculenta, un arbusto cultivado por su raíz comestible;
 yuca, una danza de origen yoruba;
 Yuca, seudónimo de Enrique Espejo, actor y comediante peruano.

Véase también 
 Yucca (desambiguación).

ru:Юкка (значения)